Шарановите въшки, още въшки по рибите (Argulidae), са семейство паразитни членестоноги (Arthropoda). Представителите на рода имат несигурно положение в клас Челюстнокраки. Въпреки че се приемат за примитивни форми фосилни остатъци от сходни древни видове не са открити. Семейство Argulidae е единствено в род Arguloida (понякога наричан и "Arguloidea"), въпреки че е предложено в него да се обособи и второ семейство Dipteropeltidae.

Описание 
Представителите на семейството са с размери от няколко милиметра до 30 mm дължина като женските обикновено са малко по-едри. Почти всички видове са ектопаразити по рибите, а само няколко паразитират по безгръбначните или земноводните. Имат плоско овално тяло, което е почти напълно обвито от карапакс. Фасетните им очи са изпъкнали, а първия чифт челюсти и първия чифт антени са видоизменени в гърбав бодлив хобот пригоден за смучене от организма, по който паразитира. Притежават 4 чифта крайници които служат за плуване и прикрепване към гостоприемника. Напускат гостоприемниците си за да се чифтосат и снесат яйца. Залавят се в областта зад хрилното капаче, където се хранят със слуз, части от люспи, кожа или се хранят с тъкани от гостоприемника.

Класификация 
Известни са 173 вида разделени в шест рода. Представителите са разпространени основно в Централна, Южна Америка и Субсахарска Африка.

Източници 

Челюстнокраки
Болести по рибите
Паразити